Colville – plemię Indian Ameryki Północnej
 Colville – klan szkocki
 Colville – rzeka w USA, na Alasce
 Colville – rzeka w USA, w stanie Waszyngton

Miejscowości w USA:
 Colville – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Stevens
Gminy w USA:
 Colville (ang. Colville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Colville (ang. Colville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke